Уи́ллард Бойл (,  — ) — американский физик канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике за 2009 год. Разделил половину премии с Джорджем Смитом «за разработку оптических полупроводниковых сенсоров — ПЗС-матриц». Вторую половину получил Чарльз Као.

Награды 
 Медаль Стюарта Баллантайна (1973) 
 Премия Морриса Либманна (1974)
 Медаль прогресса (Фотографическое общество Америки) (1986) 
 C&C Prize (1999)
 Премия Чарльза Старка Дрейпера (2006)
 Нобелевская премия по физике (2009)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 И. Иванов. Нобелевская премия по физике — 2009  // «Элементы», 12.10.2009

Выпускники Университета Макгилла
Физики по алфавиту
Физики XX века
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Лауреаты премии Чарльза Старка Дрейпера
Лауреаты премии Морриса Либманна
Награждённые медалью Эдвина Лэнда